Nidoran se puede referir a cualquiera de estas dos criaturas ficticias de la franquicia Pokémon:
 Nidoran♂
 Nidoran♀